Ван де Велде — нидерландская фамилия.

 Ван де Велде, Анри (1863—1957) — бельгийский архитектор и художник.
 Ван де Велде, Теодор Хендрик (1873—1937) — нидерландский гинеколог.

Ван де Велде — нидерландская династия художников XVII века:

 Эсайас ван де Велде (1590—1630) — нидерландский художник и гравёр.
 Ян ван де Велде (1593—?) — нидерландский гравёр и живописец, двоюродный брат предыдущего.
 
 Адриан ван де Велде (1635—1672) — нидерландский художник, сын Виллема ван де Велде Старшего и брат Виллема ван де Велде Младшего.

См. также 
 
 

Ван де Велде